Acicòrius o Acicori (en llatí Acichorius, en grec ) va ser un dels líders gals (més tard anomenats gàlates) que van envair Tràcia i Macedònia l'any 280 aC, juntament amb Brennus.

L'any 279 aC va passar des de Peònia a Grècia. Alguns autors suposen que Acicòrius era només un títol de Brennus.

Referències 

Gals invasors dels Balcans
Cabdills gals